Molekulska formula -{C12H10O6}- se može odnositi na:

 Difukol
 Difloretol